Banshee (mythisch wezen), fee in de Ierse mythologie
Banshee (Marvel), personage van Marvel Comics
Banshee (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Banshee (avatar), een fictief vliegend wezen uit James Cameron's Avatar
Banshee (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Banshee (2003), film van Ben Cobb met Iris Palmer
Banshee (2006), televisiefilm van Kari Skogland met Taryn Manning
Banshee (audiospeler), een computerprogramma voor het afspelen van multimedia
Banshee (achtbaan), een omgekeerde achtbaan in attractiepark Kings Island
Banshee (televisieserie), een televisieserie uit 2013